Poulett är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anne Poulett (1711–1785), brittisk parlamentsledamot
 George Poulett, 8:e earl Poulett (1909–1973), engelsk peer

Se även 
 Paulet
 Poulet
 Powlett